

Patronyme 

 Alistair Petrie (1970-), acteur britannique ;
 Arthur Petrie (1890-1957), un comédien canadien, humoriste et meneur de revue burlesque ;
 Carroll Petrie (1925-2015), née Carroll McDaniel, épouse de Milton Petrie, mécène et philanthrope américaine ;
 Daniel Petrie (1920-2004), un producteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Daniel Petrie Jr., né en 1952, un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Donald Petrie, né en 1954, un réalisateur et acteur américain ;
 Donald Petrie, un botaniste américain ;
 Douglas Petrie, un producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Geoff Petrie, né en 1948, un ancien joueur professionnel américain de basket-ball de NBA et actuel président des opérations basket des Sacramento Kings ;
 George Petrie (1790-1866), un peintre, musicien, collecteur et archéologue irlandais ;
 George Petrie, un acteur américain ;
 Haylea Petrie, née en 1969, une joueuse de softball australienne ;
 Jon Petrie, né en 1976, un joueur de rugby à XV qui joue avec l'équipe d'Écosse ;
 Juliette Petrie (1900-1995), une artiste canadienne de burlesque, comédienne et humoriste ayant travaillé sur scène, à la télévision et au cinéma ;
 Milton Petrie (-1994), propriétaire d'une chaîne de magasins, Petrie Stores ;
 Nick Petrie, un romancier américain, auteur de roman policier ;
 William Matthew Flinders Petrie (1853-1942), un égyptologue anglais.

Toponymie
 Petrie, localité dans le Queensland (Australie)
 Circonscription de Petrie, une circonscription électorale fédérale australienne dans le Queensland

Divers 
 Musée Petrie d'archéologie égyptienne, une composante de l'Institut d'archéologie de l'University College de Londres
 Polygone de Petrie, donné par la projection orthogonale d'un polyèdre (ou même d'un polytope au sens général) sur un plan, de sorte à former un polygone régulier, avec tout le reste de la projection à l’intérieur

Patronyme anglais